Emissione, nel suo significato di mandar fuori, può fare riferimento al rilascio di materia, oggetti materiali o energia.

Ecologia 
Emissione

Comunicazione
Emissione (TV)
Radio (mass media)
Trasmissione radiofonica

Fisica
Emissione spontanea (di fotoni)
Emissione acustica
Emissione Auger
Emissione stimolata
Radioattività
Radiazione

Filatelia
Emissione filatelica

Astronomia
Nebulosa a emissione

Musica
Emissione – caratteristica del canto relativa al timbro e alla tecnica utilizzati